Uniemyśl (Neder-Silezië), een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Myśliborski
 Uniemyśl (West-Pommeren), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Kamiennogórski